Manuel Ruiz puede referirse:

 a Manuel Ruiz Amezcua (1952), poeta y ensayista español;
 a Manuel Ruiz García, (1957) actor costarricense;
 a Manuel Ruiz Hernández (1934), enólogo español;
 a Manuel Ruiz Hierro, Manolo Hierro o Hierro II, (1962), exfutbolista español;
 a Manuel Ruiz de Lopera (1944), presidente del Real Betis Balompié entre 1992 y 2006;
 a Manuel Ruiz Maya (1888-1936), médico y político español;
 a Manuel Ruiz de Pancorvo (fines del  - ), abogado, magistrado y político peruano;
 a Manuel Ruiz Pérez (1962), entrenador y exjugador de fútbol español;
 a Manuel Ruiz Valarino (1868-1921), militar y político español;
 a Manuel Ruiz Vázquez (1936-2023), exjugador de fútbol español;
 a Manuel Ruiz Zorrilla (1833-1895), político español;
 a Manuel Ruiz "Queco" (1964), productor musical español.